Consórcio Transcarioca é um consórcio de empresas brasileiras de transporte coletivo urbano da cidade do Rio de Janeiro. É responsável pelo gerenciamento do transporte de passageiros na região da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Madureira e Cascadura, compreendida como área 4 na cidade do Rio de Janeiro tendo um total de 11 empresas no consórcio. Tem como sua cor padrão o azul e o código de identificação C.

Empresas do consórcio em operação 

 Barra
 Caprichosa
 Futuro	
 Normandy
 Novacap
 Recreio
 Real
 Redentor
 Tijuquinha
 Transurb
 Três Amigos

Empresas do consórcio extintas 

 Acari
 Estrela
 Litoral Rio
 Premium
 Santa Maria
 Translitoral
 Translitorânea

Empresas de transporte por ônibus do Rio de Janeiro (cidade)
Empresas fundadas em 2010
Consórcios empresariais do Brasil